Vestkysten kan have flere betydninger:

 Vestkysten – en kyststrækning i Danmark.
 Vestkysten (dagblad) – et tidligere dansk dagblad.